Носель () — кантон во Франции, в департаменте Аверон.
 Носель () — коммуна во Франции, в департаменте Аверон.
 Носель () — коммуна во Франции, в департаменте Канталь.